Daouda ist als ursprünglich männlicher Vorname der Familienname folgender Personen:
 Abdou Daouda († 2009), nigrischer Politiker
 Aziz Daouda (* 1951), marokkanischer Leichtathletikfunktionär
 Gomno Daouda (* 1978), nigrischer Fußballschiedsrichter
 Haman Daouda (* 1989), kamerunischer Fußballspieler
 Kamilou Daouda (* 1987), nigrischer Fußballspieler
 Kassaly Daouda (* 1983), nigrischer Fußballtorhüter
 Mariko Daouda (* 1981), ivorischer Fußballspieler
 Nydiaye Daouda (* ?), kongolesischer Tennisspieler